Chloris puede referirse a:

 Chloris, un género de plantas con flor.
 Chloris, un género de aves conocidas como verderones.
 (410) Chloris, un asteroide.